Spray kan verwijzen naar:
Een verneveling van vloeistoffen, zie verstuiver
Een schip, zie Spray (schip)
Een Synthpop band, zie Spray (band)
Een plaats in Oregon in de Verenigde Staten, zie Spray (Oregon)